Tartaros, het onaangename deel van de onderwereld in de Griekse mythologie
Tartarus (geslacht), een geslacht van spinnen uit de familie van de Stiphidiidae